

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Winfield – città della Contea di Marion e della Contea di Fayette, Alabama 
 Winfield – villaggio della Contea di DuPage, Illinois 
 Winfield – città della Contea di Lake, Indiana 
 Winfield – città della Contea di Henry, Iowa 
 Winfield – capoluogo della Contea di Cowley, Kansas 
 Winfield – township della Contea di Montcalm, Michigan
 Winfield – città della Contea di Lincoln, Missouri 
 Winfield – township della Contea di Union, New Jersey
 Winfield – città della Contea di Herkimer, New York
 Winfield – township della Contea di Butler, Pennsylvania
 Winfield – città della Contea di Scott, Tennessee
 Winfield – città della Contea di Titus, Texas
 Winfield – capoluogo della Contea di Putnam, Virginia Occidentale
 Winfield – città della Contea di Sauk, Wisconsin

Altro 
 Winfield – marca di sigarette della British American Tobacco